Hiroshi Kawaguchi (1936-1987), un acteur japonais ;
  (1947-), un homme politique japonais ;
 Hiroshi Kawaguchi (1965-), un compositeur de jeu vidéo japonais.